

Палмдейл — місто, штат Каліфорнія
 Палмдейл — переписна місцевість, штат Пенсільванія